Prosorowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Prosorowski (1733–1809), russischer Feldmarschall
 Waleri Wladimirowitsch Prosorowski (* 1953), Abgeordneter für die Partei Einiges Russland, der 5. Staatsduma der Russischen Föderation
 Wiktor Iljitsch Prosorowski (1901–1986), sowjetischer Gerichtsmediziner